RXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Roxas, Roxas (Capiz), Filippine